Tauaensi – abitanti di Santo Antônio do Tauá
Tauaensi – abitanti di Tauá